Alžběta Augusta Falcko-Neuburská (17. březen 1693 Brzeg – 30. leden 1728 Mannheim) byla jediným přeživším dítětem Karla III. Filipa Falckého. Sňatkem byla dědičnou princeznou ze Sulzbachu. Linie rodu Falc-Neuburg jejím otcem vymřela a byla následována linií Falc-Sulzbach. Její synové s Josefem Karlem ze Sulzbachu by byli nespornými dědici Falckého kurfiřtství, ale všichni zemřeli v dětství.

Původ, mládí 
Alžběta Augusta se narodila jako třetí dítě/dcera ze čtyř potomků z jeho prvního manželství s Ludvikou Karolinou Radziwiłłovou, byla však jediná, která se dožila dospělosti – jedna z jejích sester, Marie Anna, zemřela v batolecím věku ještě před Alžbětiným narozením a sestra Leopoldina zemřela jako tříletá v roce Alžbětina narození. 25. března 1695, když byly Alžbětě dva roky, zemřela i matka, a to tři dny po porodu jediného syna, který zemřel rovněž.

V roce 1701, když bylo Alžbětě Augustě osm let, se její otec oženil podruhé, a to s princeznou Terezou Lubomirskou. Z tohoto manželství se narodily dvě dcery, ale i ty zemřely v útlém věku dvou a tří let.

Třetí, morganatické manželství Karla Filipa s Violantou Terezou Thurn-Taxis bylo vůbec bezdětné. Ze jeho šesti potomků tak byla Alžběta Augusta jediná, která se dožila dospělosti.

V roce 1716 se její otec stal nástupcem svého staršího bratra Jana Viléma jako falcký kurfiřt. V té době bylo zřejmé, že linie Falc-Neuburg vymře, protože ani Karel Filip ani jeho bratr neměli legitimní syny. Bylo také zřejmé, že jejím nástupcem se stane linie Falc-Sulzbach.

Manželství, potomci 
Dne 2. května 1717 se Alžběta Augusta z dynastických důvodů provdala za Josefa Karla Falcko-Sulzbašského, designovaného následníka Karla Filipa, čímž se obě linie spojily. Synové z tohoto manželství by byli nespornými dědici Falckého kurfiřtství, což by zabránilo válce o dědictví. Z manželství se sice narodilo sedm potomků, tři synové a čtyři dcery, ale všichni chlapci zemřeli již v útlém věku a přežily pouze tři dívky.

 1. Karel Filip (17. 3. 1718 – 31. 3. 1724 Mannheim)
 2. Inocencie Maria (*/† 7. 5. 1719 Heidelberg)
 3. Alžběta Augusta (17. 1. 1721 Mannheim – 17. 8. 1794 Weinheim)
 ⚭ 1742 Karel Teodor Falcký (11. 12. 1724 Brusel – 16. 1. 1799 Mnichov), bavorský vévoda a kurfiřt, falcký kurfiřt, jülišský a bergský vévoda
 4. Marie Anna (22. 6. 1722 Mannheim – 25. 4. 1790 Weinheim)
 ⚭ 1742 Klement František de Paula (19. 4. 1722 Mnichov – 6. 8. 1770 tamtéž), princ bavorský
 5. Marie Františka (15. 6. 1724 Schwetzingen – 15. 11. 1794 Sulzbach-Rosenberg)
 ⚭ 1746 Fridrich Michal Falcko-Zweibrückenský (27. 2. 1724 Ribeauvillé – 15. 8. 1767 Schwetzingen), falckrabě zweibrückenský
 6. Karel Filip August (24. 11. 1725 Mannheim – 30. 1. 1727 tamtéž)
 7. mrtvě narozený syn (*/† 30. 1. 1728 Mannheim)

Alžběta Augusta zemřela 30. ledna roku 1728 v Mannheimu při porodu svého posledního mrtvě narozeného syna. Místo posledního odpočinku našla v kostele kláštera karmelitek v Heidelbergu. Její manžel zemřel následujícího roku v Oggersheimu, aniž by po sobě zůstavil mužských potomků.

Přesto rodová linie Alžběty Augusty pokračovala dál jejími dvěma dcerami Alžbětou Augustou a Marií Františkou.
Přes druhou z nich byla babičkou Maxmiliána I. Josefa Bavorského a zakladatelkou bavorské královské linie panující v Bavorsku do roku 1918 a jejích pokračovatelů až do současnosti.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové (Falcko-Neuburští)
Wittelsbachové (Falcko-Sulzbašští)
Narození v roce 1693
Narození 17. března
Narození v Brzegu
Úmrtí v roce 1728
Úmrtí 30. ledna
Úmrtí v Mannheimu
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy